Бивер-Крик () — поселение в канадской территории Юкон, расположенное на исторической миле 1202 Аляскинской трассы, к юго-востоку от аэропорта Бивер-Крик и вблизи пограничного перехода . Это самый западный посёлок Канады. Экономически активное население представлено сотрудниками порта , индейцами племени уайт-ривер и работниками туристических учреждений.

Согласно переписи 2011 года население Бивер-Крик составляло 103 человека, что на 8 % меньше, чем по переписи 2006 года. Это родина индейского племени уайт-ривер, которое состоит из людей, говорящих на верхне-тананском языке, чья традиционная территория простирается от реки Донджек до соседней Аляски, и земель атапаскских северных татчонов, чьи традиционные территории включали низовья реки Стюарт и район к югу от реки Юкон на стоках рек Уайт и Донджек. В дополнение к Аляскинской трассе, посёлок обслуживается аэропортом Бивер-Крик.

Станция Канадского агентства пограничной службы расположена дальше любого другого канадского таможенного поста и находится далеко от границы. До 1990-х годов на нейтральной территории между границей и таможней жили люди. До 1983 года таможенный пост располагался в центре посёлка, что вело к путанице: люди проезжали мимо, не останавливаясь, также не узнавались местные жители с новым транспортным средством.

Климат 
Как и большая часть Юкона, Бивер-Крик расположен в зоне с субарктическим климатом по классификации климатов Кёппена и в зоне морозостойкости NRC 0a.. Посёлок расположен на высоте около 650 м (2130 футов). В Бивер-Крик среднегодовые дневные максимумы температуры 20 °C (68 °F) в июле и среднесуточные минимумы −30 °C (-22 °F) в январе.. Рекордно температура составила 32,8 °C (91,0 °F) 15 июня 1969 года, а самая низкая −55,0 °C (-67,0 °F) 17 января 1971 года. В Бивер-Крике среднегодовой снегопад составляет 117,9 см (46,42 дюйма) и 298,6 мм (11,76 дюйма) других осадков.

3 февраля 1947 года на взлётно-посадочной полосе в Снаге, в 25 км (16 миль) к востоку от Бивер-Крика, наблюдалась самая низкая температура, когда-либо измеренная в Северной Америке (за исключением Гренландии), −63,0 °C (-81,4 °F).

</div>

Примечания

Ссылки 
 Community Profile
 White River First Nation 

Населённые пункты Юкона